GLM peut faire référence à :
 Guy Lévis-Mano (1904-1980), un poète, traducteur, typographe, éditeur français ;
 Generalized linear model (en français, modèle linéaire généralisé), un modèle en statistiques ;
 GLM Musique, une maison de disques et aussi une maison d’édition de la musique allemande.